Oidiphorus är ett släkte av fiskar. Oidiphorus ingår i familjen tånglakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglakefiskar
Oidiphorus